Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 14:

 14 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Wielkopolskiej (1919-1921 → 7 pac)
 14 Dywizjon Artylerii Konnej (1927-1939)
 14 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1945-1949 → 92 pappanc)
 14 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1950-1957)
 14 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1955-1957)
 14 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1993-2006)
 14 Jarosławski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1993-2001)
 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1993-2009)  
 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od 2011)
 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza